Путевая Усадьба 75 км — бывший посёлок в Кольском районе Мурманской области. Входил в сельское поселение Тулома.
 75 км Кувшинка — населённый пункт в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Буготакского сельсовета.
Платформа 75 км:* 75 км — прежнее название платформы им. Барсученко Московской железной дороги. Код 238512.
 75 км — платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Код 048423
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 017410
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 605828
 Карьер 75 км — платформа Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги. Код 074822
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 012648
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 466213
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Сахалинская область). Код 993610
 75км — разъезд, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 477311
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Южно-Уральская (Челябинская область). Код 801710
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 588548
 75км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Кемеровская область). Код 886239
 75км — пост, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 265810